L'Homepage Festival è una delle principali manifestazioni in Friuli Venezia Giulia con artisti provenienti da tutto il mondo.
Esso si presenta come molto più di un semplice festival musicali in quanto nel suo programma vi sono anche conferenze, mostre d'arte, workshop e attività sportive. 
Giunto , si svolge durante tutta l'estate (da fine maggio a fine agosto) al Parco del Cormor, poco fuori Udine.

Voci correlate
Festival musicale

Collegamenti esterni

Festival musicali in Friuli-Venezia Giulia
Festival a Udine
Musica a Udine